Aquarium steht für:
 Aquarium, Wasserbecken oder Ausstellungsraum mit Wassertieren
 Aquarium (Band), russische Band
 Aquarium (Nachtclub), ehemaliger Ulmer Nachtclub
 Aquarium (Schach), graphische Oberfläche für Schachengines
 den Namen eines römischen Lagers in den Asterix-Bänden
 ein Stück aus der Suite Der Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns

Siehe auch: